

Pessoas
Alfred Binet – um pedagogo e psicólogo francês.
Charles Binet – um arcebispo francês Besançon e cardeal.
Charles Binet-Sanglé – um médico militar e psicólogo francês.
Jacques Philippe Marie Binet – um matemático francês.
Laurent Binet – um escritor francês e professor universitário.

Outros
Equação de Binet
Fórmula de Binet-Cauchy
Teorema de Binet
Teste de Binet-Simon

Desambiguações de sobrenomes